Loi anti-casseurs peut désigner :
 la loi tendant à réprimer certaines formes nouvelles de délinquance, loi française adoptée en 1970 ;
 la loi visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations, loi française adoptée en 2019.